Dow steht für:

 Dow (Volk), indigenes Volk in Brasilien
 A. M. Dow, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Dow Chemical, ehemaliges US-amerikanisches Chemieunternehmen
 Dow Corning, ehemaliges US-amerikanisches Chemieunternehmen
 Dow, Inc., US-amerikanisches Chemieunternehmen
 Dow Olefinverbund, deutsche Tochtergesellschaft von Dow, Inc.
 Dow Jones & Company, US-amerikanisches Verlagshaus
 Dow Jones Industrial Average, US-amerikanischer Aktienindex (häufig nur Dow Jones-Index)

Dow ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Dow City, Ort in Iowa

im NRHP gelistete Objekte:
 Dow Academy, in Franconia, New Hampshire, ID-Nr. 82001675
 Dow Block, in Stoneham, Massachusetts, ID-Nr. 84002570
 Dow Grain Company Elevator, in Okarche, Oklahoma, ID-Nr. 00001041
 Dow-Rosenzweig House, in Denver, Connecticut, ID-Nr. 82002294

geografische Objekte in der Antarktis und Subantarktis:
 Dow-Nunatak, Nunatak der McDonald Heights im Marie-Byrd-Land
 Dow Peak, Berg in den Bowers Mountains, Viktorialand
 Mount Dow, Berg auf Südgeorgien im Südatlantik

Dow ist der Familienname folgender Personen:
 Alden B. Dow (1904–1983), US-amerikanischer Architekt
 Andrew Dow (1943–2015), britischer Eisenbahnhistoriker
 Arthur Wesley Dow (1857–1922), US-amerikanischer Maler, Drucker, Fotograf und Kunstlehrer
 Bill Dow, kanadischer Schauspieler und Synchronsprecher
 Charles Dow (1851–1902), US-amerikanischer Journalist, Wirtschaftswissenschaftler und Herausgeber
 Ellen Albertini Dow (1913–2015), US-amerikanische Schauspielerin
 George Washington Dow (1847–1919), US-amerikanischer Kapitän
 Graham Dow (* 1942), britischer Theologe
 Harold Dow (1947–2010), US-amerikanischer Journalist
 Herbert Henry Dow (1866–1930), US-amerikanischer Chemiker und Industrieller
 Hiram M. Dow (1885–1969), US-amerikanischer Politiker
 John G. Dow (1905–2003), US-amerikanischer Politiker
 Peggy Dow (* 1928), US-amerikanische Schauspielerin
 Ryan Dow (* 1991), schottischer Fußballspieler
 Sheila Dow (* 1949), britische Ökonomin und Hochschullehrerin
 Sterling Dow (1903–1995), deutscher Klassischer Archäologe und Epigraphiker
 Thomas Millie Dow (1848–1919), schottischer Maler
 Tony Dow (1945–2022), US-amerikanischer Filmschauspieler und -regisseur
 Unity Dow (* 1959), botswanische Politikerin, Richterin, Schriftstellerin und Menschenrechtsaktivistin

Siehe auch:
 Dow House